Naka-gawa (en japonais,  ou , rivière Naka) peut désigner :
 Naka-gawa, rivière de  coulant de la préfecture de Saitama à Tokyo ;
 Naka-gawa, rivière de  coulant de la préfecture de Tochigi à celle d'Ibaraki où elle se jette dans l'Océan Pacifique.